Nanti Agung (Semidang Alas), een plaats in Indonesië
Nanti Agung (Kedurang), een plaats in Indonesië
Nanti Agung (Tebat Karai), een plaats in Indonesië
Nanti Agung (Ilir Talo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing